Lova steht für: 
 (868) Lova, Asteroid
 Chevrolet Lova RV, Automodell der Marke Chevrolet

Siehe auch:
 Lowa (Begriffsklärung)